Raimonda steht für

 Raimonda (Paços de Ferreira), Gemeinde im Kreis Paços de Ferreira, Portugal
 Raimonda (Ballett) op. 57 (1896/97), Bühnenwerk von Alexander Konstantinowitsch Glasunow
 (1450) Raimonda, Asteroid des Hauptgürtels
 Raimonda (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Raimondas
 Raymonda